Tzavelas ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgos Tzavelas (* 1987), griechischer Fußballspieler 
 Kitsos Tzavelas (1800–1855), suliotischer Politiker in Griechenland